Babinec (Chorwacja) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Cestica
 Babinec (Słowacja) – wieś na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Rymawska Sobota

Zobacz też 

 Babiniec (ujednoznacznienie)